

Antropologia 
Greci – gruppo etnico originario della Grecia antica o moderna

Geografia 
Greci – comune italiano in provincia di Avellino
Greci – comune della Romania nel distretto di Mehedinți
Greci – comune della Romania nel distretto di Tulcea

Persone 
 José Greci – nome d'arte di Giuseppina Greci, attrice italiana di teatro, cinema e televisione